Last Man Standing bezeichnet:

 Last Man Standing (1995), US-amerikanischer Film
 Last Man Standing, US-amerikanischer Film (1996)
 den Originaltitel des Filmes Manfighter – Blutige Fäuste
 Last Man Standing (Fernsehserie, Australien), eine australische Fernsehserie aus dem Jahr 2005
 Last Man Standing (Fernsehsendung), eine britische Reality-TV-Show aus dem Jahr 2007
 Last Man Standing (Fernsehserie), eine US-amerikanische Sitcom mit Tim Allen (2011)
 Last Man Standing (Album), ein Album von Jerry Lee Lewis (2006)
 Last Man Standing (Bon Jovi), ein Lied der Band Bon Jovi
 Last Man Standing (Some & Any), ein Lied der Band Some & Any
 eine Livestream-Show von MyVideo mit bekannten Let’s Playern
 einen Spielmodus in Computerspielen, siehe Spielmodus (Computerspiel)#Last Man Standing
 eine der vielen Wrestling-Matcharten